Порт-Жантиль () — второй по величине город Габона, административный центр провинции Огове-Маритим и департамента Бендже.

География 

Порт-Жантиль находится на крайнем западе Габона, на побережье Атлантического океана, вблизи мыса Лопес. Город расположен примерно в 144 км к юго-западу от столицы страны, Либревиля, в 80 км к югу от экватора. Порт-Жантиль — центр нефтегазовой промышленности страны и крупный морской порт. Назван в честь французского колониального администратора и исследователя Африки Эмиля Жантиля.

Климат 
Климат города характеризуется как субэкваториальный. Годовая норма осадков составляет 1953 мм, при этом почти все осадки выпадают с октября по май.

История 
Город был построен в 1885 году на месте поселения Монджи-Орунгу как французская торговая фактория.

Население 
В 1947 году число жителей в Порт-Жантиле не превышало 4500 человек, к 1960 году оно выросло до 21 000 человек. Численность населения по данным на 2013 год составляет 136 462 человек.

Экономика 
В настоящее время город является крупным центром рыболовства и рыбной промышленности, через его порт осуществляется экспорт кофе, какао и леса. В Порт-Жантиле фирмой SOGARA построен крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. В городе открыт зоопарк, за последние годы построены современные отели, казино, имеются прекрасные пляжи. Работает аэропорт

Известные уроженцы 
 Ласме, Стефан — габонский профессиональный баскетболист
 Фанни Коттансон — французская актриса
 Дидье Жаньве Овоно Эбан — габонский футболист

Примечания

Литература 
 

Города Габона
Порты Африки